Шельбрейд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шельбрейд, Анн-Элен (род. 1971) — бывшая норвежская биатлонистка.
 Шельбрейд, Лив-Грете (род. 1974) — бывшая норвежская биатлонистка.